

Architettura 
 Rifugio Melano – rifugio alpino situato nel comune italiano di Frossasco

Geografia

Svizzera 
 Melano – frazione del comune di Val Mara nel distretto di Lugano (Canton Ticino)

Persone 
 Ernesto Melano (1792-1867) – architetto e ingegnere italiano
 Lucas Melano (1993) – calciatore argentino
 Vittorio Filippo Melano (1733-1813) – arcivescovo e predicatore italiano